Akerman puede referirse a:

Personas 
 Chantal Akerman, cineasta belga
 Damián Akerman, futbolista argentino
 Johan Henrik Åkerman, economista sueco
 Malin Akerman, actriz sueca
 Mariano Akerman pintor, historiador del arte y arquitecto argentino

Gegografía 
 Villa Akerman, localidad argentina de la provincia de Misiones